Cochius ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Cochius (1632–1699), deutscher reformierter Theologe und kurfürstlich-brandenburgischer Hof- und Domprediger in Berlin
 Christian Johann Cochius (1688–1749), deutscher reformierter Theologe und kurfürstlich-brandenburgischer Hof- und Domprediger in Berlin
 Friedrich August Cochius (1771–1828), deutscher Architekt
 Johann Jacob Koch (Cochius;  † vor Mai 1751 in Berlin), Bäckermeister und Kommunalpolitiker in Berlin
 Leonhard Cochius (1718–1779), deutscher Pädagoge und reformierter Theologe 

Siehe auch:
 Coch
 Cocceius
 Coccejus
 Cocceji
 Cocchius